Julie Helene Bider (1894-1919), Zwitserse actrice
 Martin Bider (1812-1878), Zwitsers arts
 Oskar Bider (1891-1919), Zwitsers luchtvaartpionier

Zwitserse achternaam